O nome Xangsane, que refere-se ao elefante em Laos, foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:
 Tufão Xangsane (2000) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2 que atingiu as Filipinas, Taiwan e Japão, causando no mínimo 181 fatalidades.
 Tufão Xangsane - intenso tufão em 2006 com intensidade equivalente a um furacão de categoria 4 que atingiu as Filipinas e o Vietnã, causando no mínimo 279 fatalidades. Após 2006, o nome Xangsane foi retirado da lista oficial de nomes de tufões.

Desambiguação